El Puig de la Porrassa és una muntanya de 1.276,9 metres del límit dels termes comunals dels Banys d'Arles i Palaldà i de Reiners, tots dos a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord). És a prop de l'extrem meridional del terme, damunt del termenal entre els Banys d'Arles i Palaldà i Reiners, a migdia de la Porrassa i al nord-est de l'Avetosa.

Referències

Bibliografia 
 

Muntanyes dels Banys d'Arles i Palaldà
Muntanyes de Reiners